Mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn – międzynarodowy turniej siatkarski, mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej na świecie. Rozgrywany cyklicznie od 1949 roku i organizowany pod egidą FIVB.

Najwięcej tytułów mistrza świata zdobył dotychczas Związek Radziecki (6 razy), a najczęstszym organizatorem turnieju mistrzowskiego były Włochy (3 razy).

Medaliści

Gospodarze

Klasyfikacja medalowa

Liczba występów według konfederacji 
Wszystkie według stanu na dzień 21 września 2021 z uwzględnieniem drużyn zakwalifikowanych na Mistrzostwa Świata 2022). Najwięcej razy grały na nich Polska i Bułgaria oraz Rosja (spadkobierca ZSRR) (po 19 razy).

Afryka (CAVB) 
  (11)
  (10)
  (5)
  (2)
  (1)
  (1)

Azja (AVC) 
  (16)
  (15)
  (9)
  (7)
  (7)
  (3)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Ameryka Płn. (NORCECA) 
  (17)
  (16)
  (12)
  (6)
  (6)
  (2)
  (1)

Ameryka Płd. (CSV) 
  (18)
  (13)
  (11)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Europa (CEV) 
  +  (7+12=19)
  (19)
  (18)
  (18)
  (17)
  +  (4+12=16)
  (13)
  (10)
  (9)
  +  +  (2+4+3=9)
  (8)
  (8)
  (7)
  (7)
  (5)
  (4)
  (4)
  (3)
  (2)
  (2)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Udział Polski 

Polscy siatkarze zadebiutowali w mistrzostwach świata już w pierwszej edycji – w 1949 w Pradze (w swym inauguracyjnym meczu pokonali 3:0 Holandię). W 1974 w Meksyku po raz pierwszy wywalczyli złoty medal (wygrali wszystkie spotkania). Był to zarazem pierwszy medal zdobyty przez jakąkolwiek drużynową reprezentację biało-czerwonych w mistrzostwach świata. Kolejny medal – tym razem srebrny – Polacy wywieźli z Japonii w 2006. Trzeci medal, a drugi złoty "biało-czerwoni" wywalczyli w 2014 na własnych parkietach. Po raz trzeci złoty medal zdobyli w 2018. Trzeci z rzędu medal, srebrny, reprezentacja Polski wywalczyła w 2022. Polska uczestniczyła w 18 z 20 turniejów mistrzowskich (stan po MŚ 2022) - nie zakwalifikowała się jedynie do mistrzostw w 1990 i w 1994.

Zobacz też 
 Mistrzostwa świata w piłce siatkowej kobiet

Uwagi